Wieniawski kan avse:

 Henryk Wieniawski
 Józef Wieniawski